Blue Dog bezeichnet:
 
 Modelinie der PKZ (Schweiz)
 als Blue Dog Coalition eine politisch konservative Strömung der amerikanischen Demokraten
 eine Schaffensphase des Künstlers George Rodrigue (1944–2013)